Hans Müller (Hirzel, 18 de noviembre de 1949) es un expiloto de motociclismo suizo, que compitió en el Mundial de motociclismo desde 1973 hasta 1984.

Biografía 
Su primera victoria fue los campeonatos nacionales, que ganó en 1971 y revalidó en 1972 y 1974. Su primera aparición en el Mundial fue en 1973 con la disputa del Gran Premio de Francia de 125cc en el que acabó séptimo. Participó de manera ininterrumpida entre 1975 y 1984. Su mejor resultado fue un tercer puesto en la clasificación general de 125 cc en 1979. Aunque no ganó ningún Gran Premio, subió al podio 14 veces.

Resultados de carrera

Campeonato del Mundo de Motociclismo

Carreras por año 

(Carreras en Negrita indica pole position, Carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Suiza
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de Yamaha